Trent kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Trento, regionhuvudort, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Storbritannien 

 Trent, Dorset, ort i England, 
 Trent – en flod i England

Tyskland 

 Trent, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,

USA 

 Trent, South Dakota – ort, South Dakota, Moody County, 
 Trent, Texas – ort Taylor County, Texas

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar